Die Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1989 war das 14. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 10. Dezember 1989 in Arendonk statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1989/90.

Geschichte 
Sieger wurde erstmals der Niederländer Raymond Knoors. Im neuen Spielsystem waren die Durchschnittsleistungen sehr unterschiedlich. So belegte der Belgier Mario van Gompel mit dem besten Durchschnitt nur Platz neun.  Die Plätze Zwei und Drei belegten der Franzose Stéphane Wathier und der Niederländer  Roland Uytdewilligen.

Modus 
Gespielt wurde im Doppel-Knock-out-Modus bis 300 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in der Endtabelle bei Rundengleichheit:

 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Siegerrunde

Trostrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1989
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Belgien
Arendonk
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen